Čemus je příjmení, které má více osobností:

 Jan Karel Čemus (1895–1969) – český spisovatel
 Jiří Čemus (1923–2012) – český elektrotechnik
 Otakar Čemus (* 1928) – český malíř a grafik
 Richard Václav Čemus (* 1954) – český katolický kněz a jezuita

Externí odkazy